HMS Brilliant war der Name von sieben Schiffen der Royal Navy:

 HMS Brilliant (1729) war eine Sloop, die 1729 in Dienst gestellt wurde.
 HMS Brilliant (1757) war ein 36-Kanonen-Schiff der 5. Klasse, das 1757 vom Stapel lief und 1776 verkauft wurde.
 HMS Brilliant (1779), ein 28-Kanonen-Schiff der 6. Klasse, lief 1779 vom Stapel und wurde 1811 abgewrackt.
 HMS Brilliant (1814), ein 36-Kanonen-Schiff 5. Klasse, das 1814 vom Stapel gelaufen war, wurde 1889 umbenannt in Briton und 1908 verkauft.
 HMS Brilliant (1891) war ein 1891 vom Stapel gelaufener Leichter Kreuzer der Apollo-Klasse, der 1918 als Blockschiff vor Ostende versenkt wurde.
 HMS Brilliant (H84), ein Zerstörer der B-Klasse, wurde in Dienst 1930 und 1947 verkauft.
 HMS Brilliant (F90), eine Fregatte der Broadsword-Klasse, wurde 1978 in Dienst gestellt und 1996 an Brasilien verkauft, wo sie in Dodsworth umbenannt wurde.

Brilliant